Abaixo a lista de municípios do estado de Sergipe por PIB, com base nos levantamentos feito pelo IBGE referente ao ano de 2011.

PIB
Sergipe